N17 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Tarpon (N17), un sous-marin de la Royal Navy.

Histoire 
 N17 ou Organisation révolutionnaire du 17-Novembre.

Médecine 
 Insuffisance rénale aiguë, d’après la classification internationale des maladies.

Musique 
 N17 est un groupe de heavy metal américain.

Transport 
Automobiles 
 Nissan Almera N17, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Nissan Pulsar N17, une automobile du constructeur japonais Nissan.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres